Tentazioni di sant'Antonio abate – dipinto di Pieter Brueghel il Giovane
Tentazioni di sant'Antonio abate – dipinto di Annibale Carracci

Pagine correlate
Tentazioni di sant'Antonio
Tormento di sant'Antonio